Monapo steht für:

 Monapo (Distrikt), Distrikt in Mosambik
 Monapo (Mosambik), Ort in Mosambik
 Monapo (Fluss), Fluss in Mosambik